

Afrique du Sud 
 , un village du district de l'Overberg (province du Cap-Occidental) ;

Philippines 
 Infanta, une ville du  de la province de Pangasinan ;
 Infanta, une ville du  de la province de Quezon.